peut faire référence à :

 , album de Frank Sinatra sorti le  ;
 , chanson présente sur l'album ;
 , album d' sorti en  ;
 L'Esprit pervers (), film d'Anthony Mann sorti en 1944.

Voir aussi